Paatelainen ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Paatelainen (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Mikko Paatelainen (* 1980), finnischer Fußballspieler
 Mixu Paatelainen (* 1967), finnischer Fußballspieler